Raganella ha più significati.

Musica 
 Raganella

Zoologia 
 Raganella (Hyla)
 Raganella iberica (Hyla molleri)
 Raganella italiana (Hyla intermedia)
 Raganella sarda (Hyla sarda)
 Raganella dagli occhi rossi (Agalychnis callidryas)
 Raganella di White (Ranoidea caerulea)
 Raganella marsupiale (Gastrotheca marsupiata)
 Raganella volante